

Patronyme
 Franco Grignani, (1908-1999), est un designer, peintre et sculpteur italien.
 Gianluca Grignani, (1972- ), est un chanteur italien de rock et pop.

Homonymie
Homonymie de patronyme